Президентские выборы на Кипре 1998 года проходили в два тура 8 и 15 февраля. После первого тура лидировал кандидат от Прогрессивной партии трудового народа Кипра и Демократической партии Георгиос Иакову. Однако, во втором туре победу одержал президент Глафкос Клиридис (Демократическое объединение). Таким образом, Клиридис был переизбран на второй срок. Явка в первом туре составила 91,7%, во втором — 93,4%.

Результаты

Примечания 

Президентские выборы на Кипре
Кипр
1998 год на Кипре
Февраль 1998 года